Котляро́вский (до 2016  Коммуна́рский поселко́вый) се́льский сове́т — входил до 2020 года в состав Харьковского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в селе (бывшем посёлке) Котляры.

История 
 Между 1967 и 1975 годами село Коммунар (до 1950 Котляры) было исключено из состава Пономаренковский сельсовет, перейдя в состав Безлюдовский поссовет, а затем образовав в 1992 свой Коммунарский, с 2016 — Котляровский сельский совет.
 После 1976 года село Молчаны было исключено из состава Пономаренковского сельсовета, войдя в 1992 в Коммунарский сельский совет.
 1992 — дата образования Коммунарского сельсовета.
 В 2016 году название сельсовета было «декоммунизировано», поскольку в названии присутствовало «запретное» слово «Коммунар».
 После 17 июля 2020 года в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный совет был ликвидирован; входящие в него населённые пункты и его территории присоединены к ... общине Харьковского района.
 Данный поссовет (сельсовет) просуществовал 28 лет.

Населённые пункты совета 
 село Котляры́́ (б. посёлок Коммуна́р)
 село Молчаны́́

Примечания 

Сельские советы Харьковского района